Dassel (Northeim), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Dassel (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota